Perrelli ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Perrelli (* 1974), schwedische Pop- und Dansbandsängerin
 Gastone Mojaisky-Perrelli (1914–2008), römisch-katholischer Erzbischof von Conza-Sant'Angelo dei Lombardi-Bisaccia